Tetrateleia är ett släkte av paradisblomsterväxter. Tetrateleia ingår i familjen paradisblomsterväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Paradisblomsterväxter
Tetrateleia